Светска лига у ватерполу 2008. је седма година најмлађег ватерполо такмичења под окриљем Светске пливачке федерације ФИНА Почетак такмичења је крајем маја, а финални турнир у Ђенови од 16. јуна до 22. јуна.

Систем такмичења 

Учествује 21 национлна селекција које су у квалификацијам подељене у пет група по континентима: Европа 1 и Европа 2, Азија-Океанија, Америка и Африка. У квалификацијама свака група ће играти два турнира. Изузетак је група Азија Океанија где ће се играти један квалификациони турнир. 

Две првопласиране екипе из сваке рупе ће се квалификовати на финални турнир, који ће се ове године одигрти у Ђенови од 16. јуна до 22. јуна. Једини сигурни учесник је домаћин финалног турнира екипа Италије.

Бодовање 
У Светској лиги нема нерешеног резултата. У случају да се меч заврши без победника изводе се петерци. Победа у регуларном делу доноси три бода, победа после петераца бодује се са два, а пораз после извођења петераца доноси један бод.

Квалификације

Европа 1 

Групу сачињавају репрезентације Србије, Шпаније, Русије и Румуније. Први турнир ће се играти од 23 до 25. маја у Новом Саду, Србија, а други од 30. маја до 1. јуна у Портигалетеу, Шпанија.

Први турнир

Други турнир

Коначна табела групе Европа 1 

Из групе Европа 1 за финални турнир су се клавификовале екипе Србије и Шпаније.

Европа 2 

Групу „Европа 2“ сачињавају репрезентације Хрватске, Италије, Црне Горе и Грчке. Први турнир се игра у Будви, Црна Гора од 23 до 25. маја а други у Атини, Грчка.

Први турнир

Други турнир

Коначна табела групе Европа 2 

 
Из групе Европа 2 за финални турнир се се квалификовали Црна Гора и Грчка према резултатима и Италија као домаћин финалног турнира.

Азија-Океанија 

Групу сачоњавају репрезентације Аустралије, Јапана, Кине, Ирана и Новог Зеланда. Турнир се игра у Токију, Јапан од 26. маја до 1. јуна.

Табела Азија-Океанија 

Из групе Азија~Океанија за финални турнир су се клавификовале екипе Аустралије и Кине.

Америка 
Америчка група ће иргати у САД од 20. до 25. маја. У тој групи су репрезентације Канаде, Мексика, Порторика и САД.

Квалификациони турнир није одржан, јер су Порторико и Максико одустали, па су се на финални турнир у Ђенови, без игре квалификовале екипе САД и Канаде.

Африка 

Групу Африка сачоњавају репрезентације Египта, Туниса, Марока и Алжира. Турнир се игра у Казабланци, Мароко од 6. до 8. јуна, а само победник иде на финални турнир.

Из групе Африка за финални турнир се клавификовала екипа Еггипта.

Финални турнир 
За финални турнир у Ђенови од 16 до 22. јуна се квалификовало 10 репрезентација које су подељене у две групе. У свакој групи по пет екипа играју свако са сваким. По завршетку такмичења у групи последњи играју за девето место. Остале екипе играју полуфинала за пласман од 1. до 4. односно 5. до 8. места. Ове године Светска лига нема значај квалификација, како је то било прошлог августа када је Србија као победник оверила и олимпијску визу.

Групе

Резултати

Група А

Табела групе А

Група Б

Табела групе Б

Игре за пласман 
Према пласнану по групама играће се утакмоце за коначан пласман:
 Петопласиране екипе ће играти за 9. место
 Треће и четвртопласиране екипе играју унакрсно за пласман од 5. до 8. места: А3-Б4 и А4-Б3. Поражени играју за 7. место, а победници за 5. место.
 Прве и другопласирне екипе играју унакрсно за пласман од 1 до 4 места: А1-Б2 и А2-Б1. Поражени играју за 3. место, а победници за првака Светске лиге 2008.

Коначан пласман

Састав победничке репрезентације Србије 
 Денис Шефик, Андрија Прлаиновић, Никола Рађен, Вања Удовичић, Дејан Савић, Данило Икодиновић, Слободан Никић, Филип Филиповић, Душко Пијетловић, Александар Шапић, Владимир Вујасиновић, Бранко Пековић, Слободан Соро. 
 Селектор: Дејан Удовичић

Спољашње везе 
 ФИНА

Светска лига у ватерполу
Ватерполо у Италији
Ватерполо у 2008.